Барра-Бонита:

 Барра-Бонита — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу
 Барра-Бонита — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина